Alla Čerkasova – lottatrice ucraina
 Elizaveta Aleksandrovna Čerkasova – nobildonna russa
 Ekaterina Ivanovna Čerkasova, nota come Hedvig Elizabeth von Biron – nobildonna russa
 Marina Čerkasova – ex pattinatrice artistica su ghiaccio sovietica naturalizzata russa